Les U.S.A. contre John Lennon, film documentaire qui raconte l’histoire du musicien anglais John Lennon et son évolution entre le groupe des Beatles jusqu’à son militantisme pacifiste.
 ''The U.S. vs. John Lennon, album reprenant la bande originale du film